Landtagswahlkreis 115 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Unna I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Lippe III – Höxter I (2000)
 Landtagswahlkreis Lippe III (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Unna I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Soest (1947 bis 1962)